The Palm Jebel Ali är en artificiell ö i Förenade Arabemiraten.   Den ligger i emiratet Dubai, i den norra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Abu Dhabi.

Trakten runt The Palm Jebel Ali är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  Trakten runt The Palm Jebel Ali är ganska tätbefolkad, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Öar i Dubai